Cette page contient les pages d'homonymie de Marionnette, Marionette, La Marionnette.

Marionnette (avec deux n) peut faire référence à :
 marionnette, une figurine manipulée déclinée sous différentes formes :
 marionnette à fils ;
 marionnette à gaine;
 marionnette à tringle ;
 marionnette chenille.
 Le Mythe des marionnettes développé par Platon au livre I des Lois (644 d -645 c).

Marionette (avec un seul n) peut faire référence à :
 Marionette, un film italien de Carmine Gallone sorti en 1939 ;
 Marionette, un film coréen de Lee Han-wook sorti en 2017 ;
 Marionette, un logiciel propriétaire développé et utilisé par Pixar ;
 Marionette, un single de Yui Sakakibara sorti en 2009 ;
 Marionette, un groupe de heavy metal suédois.

La Marionnette peut faire référence à :
 La Marionnette, un épisode de la série télévisée Buffy contre les vampires diffusé en 1997 ;
 La Marionnette, un épisode de la série télévisée La Quatrième Dimension diffusé en 1962 ;
 La Marionnette, un album de la série B.D. Jérôme K. Jérôme Bloche publié en 2003 ;
 La Marionnette, un film pornographique sorti en 1998.

Voir aussi 
 Théâtre de marionnettes, un spectacle réalisé avec lesdites figurines
 Marionnettes, œuvre musicale de Mel Bonis.